Vienne je departman koji se nalazi na krajnjem sjeveru francuske pokrajine Nova-Akvitanija. Ime je dobio prema rijeci Viennei. 

Departman je površine 6990 km četvornih. Sastoji se od tri okruga, 38 kantona i 281 općine. 2007. je godine imao 421.891 stanovnika.

Jedan je od izvornih 83 departmana. Uspostavljen je tijekom francuske revolucije 4. ožujka 1790. godine. Važna gospodarska grana ovog departmana je proizvodnja kozjeg sira.

Francuski departmani